Hamer designa a:
 La tribu Hamer tradicional de Etiopía.
 Fritz Hamer un destacado botánico alemán.
 El fabricante de guitarras Hamer.